

Personnalités 

 Bastien Vergnes-Taillefer (né en 1997), joueur de rugby à XV français.
 Bernard Vergnes (né en 1946), homme d'affaires français.
 Jacky Vergnes (né en 1948), joueur de football français.
 Jacques Paul Vergnes (1755-1841), général de brigade et préfet français ;
 Jean-Paul Vergnes (né en 1970), rameur d'aviron français.
 Paul Vergnes (1798-1877), homme politique français.7 
 Robert Vergnes, spéléologue.

Localité 

Saint-Germain-les-Vergnes, commune française de la Corrèze.
Patronyme français